Salvator betekent Verlosser. Met Sint-Salvator wordt dus Jezus Christus bedoeld en Redder van de wereld (Salvator Mundi) is een titel van Jezus.

Sint-Salvatorskathedraal, een kathedraal in Brugge
Sint-Salvatorkapel, een kapel bij Nijhoven

Zie ook
Sint-Salvatorkerk (doorverwijspagina)
San Salvador (doorverwijspagina)